Bersin oder Berzin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Berzin (* 1944), amerikanischer Autor, Übersetzer und Buddhismus-Lehrer
 Charles Bersin, französischer Fechter
 Eduard Petrowitsch Bersin (1894–1938), lettisch-russischer Revolutionär, hochrangiger OGPU- und NKWD-Funktionär, einer der Begründer des Gulag-Systems und Direktor des Dalstroi

 Jewgeni Walentinowitsch Bersin (* 1970; Eugeni Berzin), russischer Radrennfahrer
 Reingold Iossifowitsch Bersin (1888–1938), lettischer Revolutionär
 Susanka Bersin (* 1980), deutsche Hörfunkmoderatorin
 Theodor Bersin (1902–1967), deutscher Biochemiker

Bersin ist der Name folgender Orte:
 Bersin (Kjustendil) in der Oblast Kjustendil, Bulgarien 

Siehe auch:
 Bērziņš